Vals kan syfta på:
 Vals (teknik) – en roterande cylinder som är en komponent i en maskin
 Valsverk – benämning både på utrustning för valsning 
 Valsning – en plastisk bearbetning av ett material
 Vals (musik) – musik i 3/4-takt
 Vals (dans) – en grupp av danstyper
 Vals (fors) – vatten som återcirkulerar nedanför till exempel en sten i en fors

Geografi

Frankrike 

 Vals, Ariège, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Vals-des-Tilles, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Vals-le-Chastel, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Vals-les-Bains, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Vals-près-le-Puy, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Vals, Graubünden, ort och kommun,

Österrike 

 Vals, Tyrolen, Tyrolen, Politischer Bezirk Innsbruck Land, 

Robotskapade Österrikeförgreningar